Шо може да се односи на:

 Шо (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Шо (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шо (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Шо (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор
 Шо (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Шо (језеро), језеро у Белорусији
 Шо (Камакура период), јапанска ера

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шо“